Bienvenue chez moi, un album de compilation de Florent Pagny sorti en 1995
 Bienvenue chez moi, une chanson du chanteur français Florent Pagny (1995)
 Bienvenue chez moi, une chanson du chanteur belge Stromae (2010).